Amsterdams Historisch Museum
 Haags Historisch Museum
 Historisch Museum Arnhem
 Historisch Museum van Armenië
 Historisch Museum van Barcelona
 Historisch Museum Bazel
 Historisch Museum De Bevelanden
 Historisch Museum Deventer
 Historisch Museum Ede
 Historisch Museum Haarlem, ook bekend als Museum Haarlem
 Historisch Museum Haarlemmermeer
 Historisch Museum Oslo, ook bekend als Historisk museum
 Historisch Museum Rotterdam, ook bekend als Museum Rotterdam
 Historisch Museum Vriezenveen
 Joods Historisch Museum
 Museum Warsenhoeck

Zie ook 
 Nationaal Historisch Museum (doorverwijspagina)